Toni Borevković (Slavonski Brod, 18 juni 1997) is een Kroatisch voetballer die sinds 2021 onder contract ligt bij Vitória Guimarães. Borevkovic is een centrale verdediger.

Clubstatistieken 

Laatst bijgewerkt op 6 juni 2022.

Kroatisch voetballer